Sailly, commune française des Ardennes
 Sailly, commune française de la Haute-Marne
 Sailly, ancienne commune française de Moselle fusionnée dans Sailly-Achâtel le .
 Sailly, commune française de Saône-et-Loire
 Sailly, ancienne commune française de la Somme, aujourd'hui intégrée à Noyelles-sur-Mer
 Sailly, ancienne commune française de la Somme, aujourd'hui intégrée à Sailly-Saillisel
 Sailly, commune française des Yvelines

Voir aussi 
Sailly-au-Bois, commune française du Pas-de-Calais
Sailly-en-Ostrevent, commune française du Pas-de-Calais
Sailly-et-Blanchampagne, ancien nom de la commune française de Sailly (Ardennes)
Sailly-Flibeaucourt, commune française de la Somme
Sailly-Labourse, commune française du Pas-de-Calais
Sailly-Laurette, commune française de la Somme
Sailly-le-Sec, commune française de la Somme
Sailly-lez-Cambrai, commune française du Nord
Sailly-lez-Lannoy, commune française du Nord
Sailly-Saillisel, commune française de la Somme
Sailly-sur-la-Lys, commune française du Pas-de-Calais
 Lycée Janson-de-Sailly

ru:Сайи